

Бромежик — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бромежик — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства